Hollywood Music in Media Awards () — награды, присуждаемые ежегодно с 2008 года за музыкальную составляющую произведений визуального искусства (включая кинематограф, телевидение, трейлеры, видеоигры и рекламу). Список кандидатов составляется консультативной комиссией и комитетом по отбору, в которые входят журналисты, музыкальные администраторы, композиторы и поэты-песенники. Победитель в каждой номинации определяется членами Общества композиторов и авторов песен, Американской телевизионной академии, Национальной академии искусства и науки звукозаписи, музыкальной секции Академии кинематографических искусств и наук, представителями организаций по защите авторских прав, а также избранными музыкальными журналистами и менеджерами.

Церемония награждения проходит в конце года в Голливуде. Уже на первой церемонии, состоявшейся в 2008 году, присутствовали свыше 1700 исполнителей, деятелей медиаиндустрии и меломанов. Вторая церемония транслировалась по цифровому и кабельному телевидению в 17 стран, помимо США. Помимо церемонии награждения, проводится интерактивный симпозиум по музыке в средствах информации, а также серия конференций «The Real Deal».

Лауреаты

2019 
С сайта наград
 Оригинальная музыка — полнометражный фильм — Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»); Марко Белтрами, Бак Сандерс («Ford против Ferrari»)
 Оригинальная музыка — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — Алан Сильвестри («Мстители: Финал»)
 Оригинальная музыка — фильм в жанре хоррор — Марк Эйбелс («Мы»)
 Оригинальная музыка — анимационный фильм — Джон Пауэлл («Как приручить дракона 3»)
 Оригинальная музыка — документальный фильм — Джефф Бил («Самая большая маленькая ферма»)
 Оригинальная музыка — независимый фильм — Дара Тейлор («Колуэлл»)
 Оригинальная музыка — телепередача/мини-сериал — Крис Боуэрс («Когда они нас увидят»)
 Оригинальная музыка — видеоигра — Сара Шахнер («Call of Duty: Modern Warfare»)
 Оригинальная песня — полнометражный фильм — Синтия Эриво, Джошуа Брайан Кэмпбелл/«Stand Up» («Гарриет»)
 Оригинальная песня — анимационный фильм — Биби Рекса и другие/«Beautiful Life» («Эверест»
 Оригинальная песня — документальный фильм — The Avett Brothers/«Sun, Flood, or Drought» («Самая большая маленькая ферма»)
 Оригинальная песня — независимый фильм — Лайонел Коэн/«She’s Setting Fire to the Floor» («Город банд»)
 Оригинальная песня — видеоигра — Коди Мэтью Джонсон, Джефф Рона/«Saudade» («Resident Evil 2»)
 Песня/музыка — трейлер — Марк Ханна («Рома»)
 Песня/музыка — коммерческая реклама — Джереми Реннер, Эрик Зейн (Jeep Grand Cherokee)
 Музыкальный документальный фильм/программа — «Эхо в каньоне»
 Оригинальная песня — телепередача/мини-сериал — Phonte и другие/«Time Loop» («Шоу Шермана»)
 Независимый видеоклип — молодёжный хор Ндлову и Вутер Келлерман
 Альбом-саундтрек — «Red Dead Redemption 2»

2018 
Приводится по материалу газеты Hollywood Reporter
 Оригинальная музыка — полнометражный фильм — Макс Рихтер («Две королевы»)
 Оригинальная музыка — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези/хоррор — Людвиг Йоранссон («Чёрная пантера»)
 Оригинальная музыка — анимационный фильм — Александр Деспла («Остров собак»)
 Оригинальная музыка — документальный фильм — Сирилл Офор («Марш пингвинов 2»)
 Оригинальная музыка — независимый фильм — Томас Адес («Колетт»)
 Оригинальная музыка — короткометражный фильм — Нами Мелумад («Переход»)
 Оригинальная музыка — телепередача/мини-сериал — Николас Брителл («Наследники»)
 Оригинальная музыка — видеоигра — Джефф Бродбент, Тина Гуо (Extinction)
 Оригинальная песня — полнометражный фильм — Леди Гага, Эндрю Уайетт, Энтони Россомандо, Марк Ронсон/«Shallow» («Звезда родилась»)
 Оригинальная песня — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези/хоррор — Кендрик Ламар, Top Dawg, SZA, Sounwave, Al Shux/«All the Stars» («Чёрная пантера»)
 Оригинальная песня — анимационный фильм — Элтон Джон, Берни Топин/«Stronger Than I Ever Was» («Шерлок Гномс»)
 Оригинальная песня — документальный фильм — Дайан Уоррен/«I’ll Fight» («РБГ»)
 Оригинальная песня — независимый фильм — Энни Леннокс/«Requiem For a Private War» («Частная война»)
 Оригинальная песня — телепередача/мини-сериал — Карли Паради/«The Innocents» («Невинные»)
 Оригинальная песня — видеоигра — Остин Уинтори/«Only We Few Remember it Now» (The Banner Saga 3)
 Песня/музыка — трейлер — Павел Горняк (CrossFire 2)
 Песня/музыка — коммерческая реклама — Джульет Робертс (Финал НБА 2018)
 Музыкальный документальный фильм/программа — «Куинси»
 Независимый видеоклип — Алекс Бойе/«Bend Not Break»
 Альбом-саундтрек — «Чёрная пантера»

2017 
Приводится по материалу газеты Hollywood Reporter
 Оригинальная музыка — полнометражный фильм — Oneohtrix Point Never («Хорошее время»)
 Оригинальная музыка — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — Александр Деспла («Форма воды»)
 Оригинальная музыка — анимационный фильм — Майкл Джаккино («Тайна Коко»)
 Оригинальная музыка — документальный фильм — Филип Гласс («Джейн»)
 Оригинальная музыка — независимый фильм — Кори Аллен Джексон («»)
 Оригинальная музыка — короткометражный фильм — Дэвид Лонгория («Стать мужчиной»)
 Оригинальная музыка — телепередача/мини-сериал — Лора Карпман и Рафаэл Садик («»)
 Оригинальная музыка — видеоигра —  (Deformers)
 Песня/Музыка — мобильная видеоигра — Джонатан Гир (The Franz Kafka Videogame)
 Оригинальная песня — полнометражный фильм — Дайан Уоррен и Лонни Р. Линн/«Stand Up for Something» («Маршалл»)
 Оригинальная песня — анимационный фильм — Деми Ловато, , Макс Мартин и /«Confident» («Балерина»)
 Оригинальная песня — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези/хоррор — Алан Менкен и Тим Райс/«How Does a Moment Last Forever» («Красавица и чудовище»)
 Оригинальная песня — документальный фильм — Рафаэл Садик, Тора Стинсон и Лора Карпман/«Jump» («Шаг»)
 Оригинальная песня — независимый фильм — Эми Ли и Майкл Вандмахер/«Speak To Me» («Голос из камня»)
 Оригинальная песня — телепередача/мини-сериал — Эллиотт Уилер, Баз Лурман, Гомер Стейнвейс и Донна Миссал/«Power» («Отжиг»)
 Оригинальная песня — видеоигра — Томас Пэриш/«Ocean over the Time» (Moonlight Blade OL)
 Песня/музыка — трейлер — Олекса Лозовчук (Dead Rising 4)
 Музыкальный документальный фильм/программа — «Клайв Дэвис: Саундтрек наших жизней»
 Независимый видеоклип — Алекса Фридман/«Enraptured»
 Альбом-саундтрек — «Малыш на драйве»
 Награда за выдающиеся достижения в карьере — Дайан Уоррен

2016 
С сайта наград
 Оригинальная музыка — полнометражный фильм — Николас Брителл («Лунный свет»)
 Оригинальная музыка — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — Джон Дебни («Книга джунглей»)
 Оригинальная музыка — анимационный фильм — Александр Деспла («Тайная жизнь домашних животных»)
 Оригинальная музыка — документальный фильм — Марк Адлер («Управление и контроль»)
 Оригинальная музыка — независимый фильм — Скотт Глазго («Проклятие Спящей красавицы»)
 Оригинальная музыка — короткометражный фильм — Мариано Саулино («Беседа»)
 Оригинальная музыка — телепередача/мини-сериал —  («Корни»)
 Оригинальная музыка — видеоигра — Дерек Дьюк, , Сэм Кардон и Крис Веласко (Overwatch)
 Песня/музыка — игры для мобильных устройств — Йеспер Кюд, Лорн Балф, Брайан Тайлер и Джефф Бродбент ()
 Песня — полнометражный фильм — Джастин Гурвиц, /«City of Stars» («Ла-Ла Ленд»)
 Песня — анимационный фильм — Джастин Тимберлейк, Макс Мартин и Shellback/«Can’t Stop the Feeling!» («Тролли»)
 Песня — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — Пинк, Макс Мартин, Shellback и Оскар Холтер/«Just Like Fire» («Алиса в Зазеркалье»)
 Песня — документальный фильм — Трент Резнор и Аттикус Росс/«A Minute to Breathe» («До потопа»)
 Песня/музыка — коммерческая реклама — Адриан Л. Эрнандес («Б-52: Три поколения»)
 Песня/музыка — трейлер — Лайал Вафте («Трущобы Индии»)
 Независимый видеоклип — Джон Маллейн/«Born Beautiful»
 Альбом-саундтрек — «Отряд самоубийц»

2015 
С сайта наград
 Оригинальная музыка — полнометражный фильм — Дэн Ромер («Безродные звери»)
 Оригинальная музыка — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — Том Холкенборг («Безумный Макс: Дорога ярости»)
 Оригинальная музыка — анимационный фильм — Кристоф Бек («Снупи и мелочь пузатая в кино»)
 Оригинальная музыка — документальный фильм — Мириам Катлер («»)
 Оригинальная музыка — независимый фильм — Исаиас Гарсия («Когда я осталась одна»)
 Оригинальная музыка — короткометражный фильм — Жозу Вергара («Супергерои»)
 Оригинальная музыка — телевидение/цифровой сериал —  («Карточный домик»)
 Оригинальная музыка — видеоигра —  (Assassin’s Creed Syndicate)
 Песня — игровой фильм — Эндрю Сидар, Кэмерон Томас, Чарли Пут и Джастин Франкс/«See You Again» («Форсаж 7»)
 Песня — анимационный фильм — Тор Эрик Хермансен, Миккел Сторлеер Эриксен, Эстер Дин, Морин Энн Макдональд и Рианна/«Dancing in the Dark» («Дом»)
 Песня — документальный фильм — Дайан Уоррен и Леди Гага/«Til It Happens to You» («»)
 Песня — видеоигра — Пол Маккартни/«Hope for the Future» (Destiny)
 Песня/музыка — коммерческая реклама — Тодд Морс и Джако Курако/«Who We Are» (ShareTheSilence)
 Песня/музыка — трейлер — Гарет Кокер (Ori and the Blind Forest)
 Независимый видеоклип — /«Wonderful»
 Альбом-саундтрек — «Идеальный голос 2» / «Пятьдесят оттенков серого»

2014 
С сайта наград
 Оригинальная музыка — полнометражный фильм —  («Бёрдмэн»)
 Оригинальная музыка — фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — Говард Шор («Хоббит: Пустошь Смауга»)
 Оригинальная музыка — анимационный фильм — Джон Пауэлл («Как приручить дракона 2»)
 Оригинальная музыка — документальный фильм — Марк Адлер («Торговцы сомнениями»)
 Оригинальная музыка — независимый/короткометражный фильм — Хулия Пахот («Влечение»)
 Оригинальная музыка — телевидение/цифровой сериал — Алан Сильвестри («Космос: пространство и время»)
 Оригинальная музыка — видеоигра — , , , Сэм Кардон, Крейг Стюарт Гарфинкл, Эдо Гвидотти и  (World of Warcraft: Warlords of Draenor)
 Песня — фильм —  и /«Lost Stars» («Хоть раз в жизни»)
 Песня — анимационный фильм — Шон Паттерсон, Энди Сэмберг, , , Джошуа Бартоломью и Лиза Харритон/«Everything is Awesome» («Лего. Фильм»)
 Песня — документальный фильм — Джоэль Мартин/«Stopping For Death» («Приходите домой»)
 Песня — видеоигра — Уинфред Филлипс/«Тема зиккурата» (LittleBigPlanet 3)
 Песня/музыка — коммерческая реклама — , Чад Хоулетт и Эрл Брайант/«Milk & Cereal» (Kellogg’s)
 Песня/музыка — трейлер — Джефф Бродбент (Gunslayer Legend)
 Видеоклип — Джон Маллейн/«Any Other Way»
 Альбом-саундтрек — «Стражи Галактики»

2013 
С сайта наград
 Лучшая оригинальная музыка — полнометражный фильм — Генри Джекман («Капитан Филлипс»)
 Лучшая оригинальная музыка — независимый/документальный/короткометражный фильм — Гэри Малкин и Дэн Альварес («Процветание: Готова ли к нему Земля?»)
 Лучшая оригинальная музыка — телевидение/потоковое мультимедиа —  («Карточный домик»)
 Лучшая оригинальная музыкальная тема — телевидение —  («Ходячие мертвецы»)
 Лучшая оригинальная музыка — видеоигра — Джефф Бродбент (PlanetSide 2)
 Лучшая музыка — коммерческая реклама — Дон Бодин (Toyota RAV4, Toyota Verso)
 Лучшая песня — полнометражный фильм — Кэтрин Галлагер/«Damaged» («Спасибо за обмен»)
 Лучшая песня — независимый/документальный/короткометражный фильм — Тони Чен и К'Орианка Килчер/«The Courage to Believe» («Свободный Китай: Мужество верить»)
 Лучшая песня — телевидение — Дейвид Шварц,  и Гэбриэл Манн/«Getaway» («Замедленное развитие»)
 Лучшая песня — видеоигра — Джейми Кристоферсон/«The War Still Rages Within» (Metal Gear Rising: Revengeance)
 Лучшая песня/музыка — специальное выступление — Бенджамин Уоллфиш («Лето в феврале»)
 Лучший альбом-саундтрек — «Внутри Льюина Дэвиса»

2012 
С сайта наград
 Лучшая оригинальная музыка — полнометражный фильм — Марко Белтрами («Суррогат»)
 Лучшая оригинальная музыка — независимый/документальный/короткометражный фильм — Дженнифер Томас («Менуэт»)
 Лучшая оригинальная музыка — телевидение — Ким Планерт и  («Пропавший»)
 Лучшая оригинальная музыкальная тема — телевидение — Томас Ньюман («Новости»)
 Лучшая оригинальная музыка — видеоигра — , Дерек Дьюк, Гленн Стэнфорд, Джозеф Лоренс, ,  и Эдо Гвидотти (Diablo III)
 Лучшая оригинальная музыка — игры для мобильных устройств — Уинфред Филлипс и Винни Уолдрон (Assassin's Creed III: Liberation)
 Лучшая оригинальная музыка/песня — трейлер — Самир Эль-Борно и Лекс ван Дон (Ravaged)
 Лучшая оригинальная музыка — коммерческая реклама — Владимир Персан (Definitely Dubai)
 Лучшая песня — полнометражный фильм — Саммер Рона/«Ready» («Женщина, ты свободна! На 7-й день»)
 Лучшая песня — независимый/документальный/короткометражный фильм — Майкл Моллура и Джон Андерсон/«The Highest Pass» («Самый высокий перевал»)
 Лучшая песня — телевидение — Александр Кардинале и Морган Тейлор Рид/«Traffic Lights» («90210: Новое поколение»)
 Лучшая песня — видеоигра — Горди Хааб/«The Felucia Podraces» ()
 Лучшая песня — коммерческая реклама — Том Люс/«World Go By» (Troybilt)
 Лучший альбом-саундтрек — «Пираньи 3DD»

2011 
С сайта наград
 Лучшая оригинальная музыка — фильм — Марк Айшем («Воин»)
 Лучшая оригинальная музыка — независимый/документальный/короткометражный фильм —  («Величайшее чудо»)
 Лучшая оригинальная музыка — телевидение —  («Гриффины»)
 Лучшая оригинальная музыка — видеоигра —  (Spider-Man: Edge of Time)
 Лучшая оригинальная музыка/песня — трейлер — Тейлор Дейн, Стейси и Дейвид Уайлд/«Change the World» («Прислуга»)
 Лучшая оригинальная песня — фильм — Бекки Гербхардт, Мэй Блумфилд, Мона Таваколи, Часка Поттер и Джейсон Мраз/«Collapsible Plans» («Большой сговор»)
 Лучшая оригинальная песня — телевидение — Адам Меррин/«Still Alright» («Необходимая жестокость»)
 Лучшая оригинальная песня — видеоигра — Кнут Авенструп Хауген/«The Coast of Ardashir» (Age of Conan: The Savage Coast of Turan)
 Лучшая песня — коммерческая реклама — Райан и Тейлор Лохон/«Passed Out» (курорт Уистлер-Блэккомб)
 Лучший альбом-саундтрек — «Маппеты»
 Лучший видеоклип — Ceej/«Perfect Two»
 Награда за выдающиеся достижения в карьере — Смоки Робинсон

2010 
С сайта наград
 Лучшая оригинальная музыка — фильм — Ханс Циммер («Начало»)
 Лучшая оригинальная музыка — независимый/документальный/короткометражный фильм — Кристоф Бек («»)
 Лучшая оригинальная песня — телевидение — Стеффан Фантини, Марк Фантини и Скотт Гордон («Мыслить как преступник»)
 Лучшая оригинальная музыка — видеоигра — Рамин Джавади (Medal of Honor)
 Лучшая оригинальная песня — фильм — Джейсон Сигел и Кайл Уоркман/«Bangers, Beans & Mash» («Побег из Вегаса»)
 Лучшая оригинальная песня — телевидение — Китон Саймонс/«Grim Reaper» («Столкновение»)
 Лучшая оригинальная песня — видеоигра — Уинфред Филлипс и Винни Уолдрон/«With Hearts Sublime» (Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole)
 Лучшая оригинальная песня — коммерческая реклама — MoZella/«Magic» (Motorola Droid)
 Лучший видеоклип — /«What is Love»
 Награда за выдающиеся достижения в карьере — 
 Награда за выдающиеся достижения в карьере — киномузыка — Кристофер Янг

2009 
С сайта наград
 Лучшая оригинальная музыка — фильм — Клинтон Шортер («Район № 9»)
 Лучшая оригинальная музыка — телевидение —  («Настоящая кровь»)
 Лучшая оригинальная музыка — видеоигра — Йеспер Кюд (Assassin’s Creed II)
 Лучшая оригинальная песня — фильм —  и Джошуа Радин/«When You Find Me» («Адам»)
 Лучшая оригинальная песня — телевидение — Стейси Уайлд и Дейвид Беллочо/«Lie to Me» («Обмани меня»)
 Лучшая оригинальная песня — видеоигра — Инон Цур и Обри Эшберн/«I Am the One» (Dragon Age: Origins)
 Лучшая оригинальная песня — коммерческая реклама — Питер Холмс/«2 Scoops» (Canada Credit)
 Лучший видеоклип — /«Ready to Rock»
 Лучший новый композитор — Зайн Эффенди
 Награда за выдающиеся достижения в карьере — киномузыка — Джон Дебни
 Награда за выдающиеся достижения в карьере — музыкант-исполнитель — Дэйв Мэйсон

2008 
С сайта наград
 Лучшая оригинальная музыка — фильм —  («Аппалуза»)
 Лучшая оригинальная музыка — телевидение —  («Мёртвые до востребования»)
 Лучшая оригинальная музыка — видеоигра — Ватару Хокояма (Afrika)
 Лучшая оригинальная песня — фильм — /«Trust Your Stomach» («Будь моим парнем на пять минут»)
 Лучшая оригинальная песня — телевидение — Ронни Моррис/«Every Time It Gets Real» («Говорящая с призраками»)
 Лучшая оригинальная песня — видеоигра — Азам Али/«Logan’s Shadow» (Dark Mirror)
 Лучший видеоклип — 
 Награда за выдающиеся достижения в карьере —  (бывший вокалист Three Dog Night)

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыкальные премии США
Кинопремии США
Мероприятия, регулярно проводимые с 2008 года